Список родів родини Тонконогових:

Список, який містить 760 визнаних родів родини Тонконогових (Poaceae) або Злакових (Gramineae), складений на основі даних сайту «The Plant List» — спільного інтернет-проекту Королівських ботанічних садів у К'ю і Міссурійського ботанічного саду.

Поруч з науковою назвою стоять українські відповідники.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:30000032-2 
 Список родів родини Poaceae на сайті «Catalogue of Life»  
 Poaceae на сайті «Plantsystematics» 
 https://www.tropicos.org/name/42000357 
 Genera of Poaceae на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
  Poaceae на сайті Міністерства сільського господарства США 

Тонконогові
Тонконогові